Стадия:
 Ста́дия, ста́дий () — единица длины в Древней Греции.
 Ста́дия — этап развития чего-либо.

См. также 
 STADIA
 Фаза